Суво́ровка — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.

История 
Входил в состав Гавриловского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Озёрского района (Калининградская область)